De Noorse voetbalbeker 1981 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1981) was de 76ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het toernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 25 oktober 1981 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Jan Erik Olsen. Het toernooi werd gewonnen door Lillestrøm, dat in de eindstrijd met 3-1 te sterk was voor Moss. De club uit de gelijknamige plaats won daarmee voor de derde keer het nationale bekertoernooi.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1981
 Noors voetbalelftal in 1981

1981
Noorwegen